Гран-прі Тоскани 2020 (офіційно — Formula 1 Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 13 вересня 2020 року на автодромі Муджелло у Скарперія-е-Сан-П'єро, Тоскана, Італія. Це дев'ятий етап чемпіонату світу з Формули-1 2020 року. Перегони виграв Льюїс Гамільтон з команди Mercedes, на другій позиції — товариш по команді Вальттері Боттас; «Мерседес» здобув свій третій дубль у сезоні. Александр Албон з Red Bull Racing-Honda, який фінішував третім, отримав свій перший подіум у Формулі-1. Це — перша гонка після Гран-прі Бразилії 2016 року, коли під час перегонів було два червоних прапори. А також перша після Гран-прі Монако 2011 та Гран-прі Канади 2011, коли під час двох підряд етапів чемпіонату: Гран-прі Італії та Гран-прі Тоскани, з'явились червоні прапори. Перемога Льюїса Гамільтона стала 90-ю у його кар'єрі, і він став другим пілотом після Міхаеля Шумахера, який здобув більше 90-а перемог у кар'єрі. Гонка також примітна тим, що завдяки двом червоним прапорам, під час перегонів пілоти стартували 3 рази.

Кваліфікація

Перегони 

  — Кімі Ряйкконен фінішував 8-м, однак отримав 5-секундний штраф за перетин лінії в'їзду на піт-стоп.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 в італійському спорті